Парламентские выборы в Польше 2015 как в Сейм, так и в Сенат были назначены указом Президента Польши Бронислава Коморовского от 17 июля 2015 и изменены указом от 3 августа 2015 года, состоялись в Польше 25 октября 2015.

Предыдущие выборы в парламент Польши 2011 г. привели к образованию правительственной коалиции Гражданской платформы и Польской крестьянской партии.

Это были первые в Европе выборы после парламентских выборов в Норвегии 1993 года, когда три крупнейших на то время партии выдвинули женщину кандидатом на должность премьер-министра. Это были также первые выборы в Польше после восстановления демократии в 1989 году, где одна партия получила абсолютное большинство в парламенте.

Выборы выиграла крупнейшая оппозиционная партия «Право и справедливость» с долей 37,6 % голосов, тогда как правящая «Гражданская платформа» набрала 24,1% голосов. Выдвиженка победившей партии Беата Шидло теперь сменит Эву Копач на посту премьер-министра и сможет создать однопартийный кабинет.

Официальные результаты, объявленные 27 октября 2015, показали, что консервативная «Право и справедливость» получила абсолютное большинство, получив 235 из 460 мест в Сейме. Партия бывшего президента Бронислава Коморовского «Гражданская платформа» сократила своё представительство в Сейме до 138 мест.

Участники 
Основные партии, участвовавшие в выборах: Гражданская платформа (её кандидат на пост премьер-министра — Эва Копач), Право и справедливость (Беата Шидло), «Современная» (Рышард Петру), Kukiz’15 (Павел Кукиз), Объединенные левые (Барбара Новацкая), Польская крестьянская партия (Януш Пехоциньский), Коалиция за восстановление республики — Свобода и Надежда (Януш Корвин-Микке).

Особенности 
Польша делится на 41 избирательный округ, в каждом из которых, в зависимости от его размера, выбирают от 7 до 19 депутатов Сейма, тогда как 100 сенаторов избираются прямым голосованием в одномандатных округах. Проходной барьер для Сейма установлен на уровне 5% для партий , и 8% для коалиций, а мандаты распределяются по пропорциональному принципу.

Поляки голосовали второй раз за полгода: в мае 2015 состоялись президентские выборы, которые дали стране нового главу государства — консерватора Анджея Дуду от партии «Право и справедливость». Последняя надеется усилить своё положение по результатам выборов в парламент, на которых граждане Польши выбирали 460 депутатов нижней палаты парламента (Сейма) и 100 сенаторов. С 2005 года основными политическими силами в стране оставались правоцентристская «Гражданская платформа» и консервативная партия «Право и справедливость», при этом популярность консерваторов выросла, дав им все шансы завоевать расположение относительного большинства избирателей (по данным экзит-полов, более 39%). Победив на выборах, партия «Право и справедливость» впервые после 2007 года сосредоточила в своих руках как исполнительную, так и законодательную власть.

Избирательные штабы для выборов в Сейм и Сенат 

* Другие партии, идущие по спискам данных штабов (в случае одной партии):
 PiS — Солидарная Польша, Польша Вместе, Десница Речи Посполитой, Католическо-национальное движение (1 член), Партия «Пяст» (1 член)
 PO — пo 1 члену: Бело-красные, ПСП
 KORWiN — КНП (в небольшой части), Национальное движение (2 члена), Так для Польши (1 член), Либертарианская партия (1 член)
 ZL — Национальная партия пенсионеров, по 2 члена или представители: Польская партия труда — август 80, Демократическая партия — demokraci.pl, Демократическая партия, по 1 члену: Движение экономического возрождения им. Герека, ППС, Социал-демократия Польши
 Kukiz’15 — Национальное движение (в том числе большинство Союза реальной политики) КНП (частично), Прямая демократия, Либертарианская партия, Десница Речи Посполитой (в небольшой части), Польша Итого (2 члена), по 1 члену: Солидарная Польша, Сообщество Партия труда, Самооборона Республики Польша
 Современная — по 1 члену Партия женщин, ГП, ПСП

Результаты

Примечания 

Парламентские выборы в Польше
2015 год в Польше
События 25 октября